El nombre Estadio BBVA puede hacer referencia a:

 El Estadio BBVA (Monterrey).
 El Estadio Tomateros, antes conocido como Estadio BBVA Bancomer.
 El PNC Stadium, antes conocido como BBVA Stadium.